Каплу́н — українське та єврейське прізвище.

Єврейське прізвище Каплун походить від польського слова «kaplan», що означає «священик», «капелан», і являє собою переклад слова «коген» з івриту на польську. Судячи з того, що для позначення прізвища використовувалася польська мова, можна судити, що прізвище це було отримане на території Польщі. Конкретно — в Україні, яка входила в цей період до складу Польщі. Подібний висновок можна зробити у зв'язку зі звучанням прізвища на українському діалекті ідиш (Каплун замість Каплан). А вже з України це прізвище поширилося по інших районах Російської імперії. Прізвище Каплун в 19 столітті на території Російської імперії зустрічалося в таких містах як Бердичів, Могильов, Рогачев, Бихів, Рига.

Відомі носії 
 Каплун Адріан Володимирович (1887—1974] — російський графік, живописець, педагог.
 Каплун Анатолій Ісаакович (1907—1989) — архітектор.
 Каплун Борис Федорович (нар. 1951) — російський музикант, соліст і ударник ВІА Аріель.
 Каплун Віктор Володимирович — проректор Київського національного університету технологій та дизайну, доктору технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (2016).
 Каплун Віктор Григорович (нар. 1958] — радянський футболіст.
 Каплун Віталій Григорович (нар. 1938] — український учений, який створив наукову школу іонно-плазмового зміцнення металів в антикрихкісному середовищі.
 Каплун Евелін (нар. 1971) — ізраїльська кіноакторка.
 Каплун Леонід Ізраїльович (1948—1995] — український спортсмен (шахіст), тренер.
 Каплун Олександр Петрович (1977—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Каплун Петро Матвійович (нар. 1953) — український футбольний функціонер, президент футбольного клубу «Гірник-спорт» (Горішні Плавні)
 Каплун Сергій Ілліч (1897—1943) — радянський гігієніст.
 Каплун (Балезіна) Тамара Йосипівна (1913—2010) — радянський мікробіолог-вірусолог, співавторка винайдення пеніциліну та інтерферону.

Примітки

Див. також 
 Каплун (значення)
 Каплан

Українські прізвища
Єврейські прізвища